Николай Барышев:
 Барышев, Николай Андреевич (1907—1944) — театральный художник, руководитель подпольной группы по кличке «Сокол». 
 Барышев, Николай Васильевич (1880—1940) — советский партийный и государственный деятель, член РСДРП с 1902 года.
 Барышев, Николай Герасимович (1923—1965) — Герой Советского Союза.
 Барышев, Николай Иванович (1898—1937) — советский партийный и государственный деятель, председатель Саратовского облисполкома.